Struth ou Strüth peut désigner :

Patronyme
Bill Struth (1875-1956), entraîneur de football écossais ;
Thomas Struth (né en 1954), artiste et photographe allemand ;

Toponyme
Struth, commune française du Bas-Rhin ;
Strüth, municipalité allemande, en Rhénanie-Palatinat.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme